Suivez le guide est une chanson des Wriggles parue sur l’album Tant pis ! Tant mieux ! en 2007.
 Suivez le guide est un magazine télévisuel mensuel diffusé sur la chaîne Voyage.
 Suivez le guide est un court métrage de Jean de Marguenat des années 1930.